Индастри () — название нескольких населенных пунктов США.

 Индастри (Айова) — населенный пункт в штате Айова
 Индастри (Иллинойс) — деревня в штате Иллинойс
 Индастри (Калифорния) — город в штате Калифорния
 Индастри (Канзас) — невключенная территория в штате Канзас
 Индастри (Мэн) — город в штате Мэн
 Индастри (Небраска) — тауншип в штате Небраска
 Индастри (Пенсильвания) — боро в штате Пенсильвания
 Индастри (Техас) — город в штате Техас

См. также 
 Индустрия (значения)